Жабник може бити:
 Жабник (Трновец Бартоловечки), насеље у општини Трновец Бартоловечки, Вараждинска жупанија, Република Хрватска
 Жабник (Свети Мартин на Мури), насеље у општини Свети Мартин на Мури, Међимурска жупаније, Република Хрватска